Ще́жерь — топоним:

Беларусь 
 Щежерь 1 — деревня, Кадинский сельсовет, Могилёвский район, Могилёвская область
 Щежерь 2 — деревня, Кадинский сельсовет, Могилёвский район, Могилёвская область